Добрянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Добрянська волость — Краснинського повіту Смоленської губернії;
 Добрянська волость — Богодухівського повіту Харківської губернії.